Protzer ist der Familienname folgender Personen:

 Rue Protzer (* 1966), deutscher Jazz-Gitarrist und Komponist 
 Ulrike Protzer (* 1962), deutsche Virologin